Кари́бский кризис:
 Карибский кризис (Октябрьский кризис, Кубинский ракетный кризис) — исторический термин, определяющий чрезвычайно напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года, которое было вызвано тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооруженных Сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие.
 «Карибский кризис» — игра в жанре стратегия в реальном времени, разработанная компанией G5 Software изданная компанией 1С 4 февраля 2005 года для Windows.